Hodson est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1881-1944), administrateur colonial britannique
 (né en 1995), joueur anglais de football
 (1905-1971), golfeur professionnel gallois
 (1891-1971), homme politique australien
Bridget Hodson, actrice britannique
Christina Hodson, scénariste britannique
, avocat et juge néo-zélandais
 (né en 1964), joueur anglais de cricket
 (1770-1822), ecclésiastique et académicien anglais
Geoffrey Hodson (1886-1983), occultiste et philosophe néo-zélandais

Hannah Hodson (née en 1991), actrice américaine
 (1906-1999), économiste et éditeur anglais
 (1891-1956), nouvelliste et journaliste britannique
 (né en 1972), joueur canadien de hockey sur glace
Lee Hodson (né en 1991), joueur écossais de football
 (1907-1985), évêque anglican
 (mort en 1646), chancelier et homme d'église anglais
 (né en 1947), acteur britannique
 (1804-1882), missionnaire britannique en Inde
 (1871-1953), professeur d'anthropologie anglais
 (né en 1990), joueur anglais de rugby
 (né en 1967), joueur américain de football américain
William Stephen Raikes Hodson (1821-1858), officier de cavalerie britannique

Toponyme

, hameau du Wiltshire

, communauté de Nouvelle-Écosse

, ancienne communauté de Californie

Voir aussi

Homonymie de patronyme